Серхио Льюль Мелия (, (фамилия произносится как ); род. , Маон, Менорка, Испания) — испанский профессиональный баскетболист, выступающий за «Реал Мадрид» и сборную Испании.

Карьера

Испания 
Играл за юниорские команды «La Salle Maò» и «CB i Unió Manresana». В сезоне 2005/2006 играл за клуб ACB лиги «Манреса». В том же сезон играл за «Finques Olesa». В следующем сезон вернулся в «Манресу». В 2007 году перешёл в «Реал». В 2010 году продлил контракт с «Реалом» до 2014 года.

НБА 
На драфте НБА 2009 года был выбран по 34-м номером командой «Денвер Наггетс». Права на Льюля за 2,35 миллиона долларов выкупил «Хьюстон Рокетс». Льюль не сыграл в НБА ни одного матча. Все остальные игроки, выбранные раньше Льюля на драфте 2009 года, выступали в НБА.

Сборная Испании 
На юниорском чемпионате мира в 2004 году завоевал золотую медаль. На молодёжном чемпионате Европы 2007 выиграл серебро. За национальную сборную Испании Льюль играл на чемпионате Европы 2009, где завоевал золотую медаль, и на чемпионате мира 2010. В 2019 году стал чемпионом мира в составе национальной сборной.

Достижения

Клубные 
  Чемпион Испании (6×): 2007, 2013, 2015, 2016, 2018, 2019
  Обладатель Кубка Короля (6×): 2012, 2014, 2015, 2016, 2017, 2020
  Обладатель Суперкубка Испании (7×): 2012, 2013, 2014, 2018, 2019, 2020, 2021
  Чемпион Евролиги (2×): 2014/15, 2017/18
  Обладатель Межконтинентального кубка: 2015

В сборной 
  Юниорский чемпионат мира (до 18 лет): 2004
  Молодёжный чемпионат Европы (до 20 лет): 2007
 Чемпионат мира
  Чемпион : 2019
 Чемпионат Европы
  Чемпион (3): 2009, 2011, 2015
  3 место: 2013
 Олимпиада:
  Финалист: 2012
  3 место: 2016

Статистика

Примечания

Ссылки 
 Профиль на NBA.com
 Профиль на Euroleague.net
 Профиль на сайте ЧМ-2010
 Профиль на сайте Евробаскета 2009
 Профиль на сайте ACB лиги
 Профиль на сайте Бк «Реал» Мадрид

Баскетболисты Испании
Игроки БК «Манреса»
Игроки БК «Реал» Мадрид
Игроки сборной Испании по баскетболу
Серебряные призёры летних Олимпийских игр 2012 года
Бронзовые призёры летних Олимпийских игр 2016 года
Баскетболисты на летних Олимпийских играх 2012 года
Баскетболисты на летних Олимпийских играх 2016 года
Чемпионы мира по баскетболу
Чемпионы Европы по баскетболу